Glauser ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Glauser (1913–2003), US-amerikanischer Romanist und Literaturwissenschaftler Schweizer Herkunft
 Alice Glauser-Zufferey (* 1954), Schweizer Politikerin (SVP)
 Andrea Glauser (* 1996), Schweizer Eishockeyspieler
 Elisabeth Glauser (* 1943), Schweizer Opernsängerin
 Friedrich Glauser (1896–1938), Schweizer Schriftsteller
 Fritz Glauser (1932–2015), Schweizer Archivwissenschaftler
 Jürg Glauser (* 1951), Schweizer Philologe 
 Laura Glauser (* 1993), französische Handballspielerin
 Tamy Glauser (* 1985), Schweizer Model

Glauser bezeichnet außerdem:
 den Friedrich-Glauser-Preis

Siehe auch: Clauser, Klauser